Уэйверли () — топоним.

Великобритания 

 Уэйверли (Ротерем) (англ.) - район города Ротерем, Саут-Йоркшир, Англия.

США 
 Уэйверли (город, Миннесота) — город в округе Райт, штат Миннесота, США.
 Уэйверли (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Уэйверли (Западная Виргиния) — статистически обособленная местность в округе Вуд штат Западная Виргиния, США.
 Уэйверли (Алабама) — город в штате Алабама, США.
 Уэверли (Флорида) — статистически обособленная местность в штате Флорида, США.

См. также 
 Уэверли